Аллара-Билир () — топоним в России якутского происхождения.

 Аллара-Билир — река, правый приток р. Хатынгнах, координаты 63°08'	112°55’.
 Аллара-Билир — река, левый приток р. Аллах, координаты 64°01'	113°14’.
 Аллара-Билир — река, левый приток р. Харыя-Юрях, координаты 60°34'	126°54’.
 Аллара-Билир — река, правый приток р. Декинде, координаты 62°33'	110°37’.

Примечания